Джастин Муло (; настоящее имя — Эмилио Бер (); род. 7 ноября 1995 Амстердам, Нидерланды) — нидерландский диджей и музыкальный продюсер. Он известен благодаря синглу «», созданному совместно с диджеем Мартином Гарриксом.

Биография 
Будучи подростком, начинает работать диджеем в местных клубах. В 2015 году он выпускает песню «Bouncybob» совместно с Гарриксом, сингл был спродюсирован диджеем Mesto.

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Джастин Муло на YouTube
 Джастин Муло на Beatport
 Джастин Муло на SoundCloud